Hesperentomidae — семейство бессяжковых членистоногих из отряда Acerentomata.

Описание 
Губные щупики хорошо развиты, с пучком щетинок. Максиллярные железы длинные и расширенные. Первая пара брюшных придатков (I) двухчлениковая, с терминальной везикулой и четырьмя щетинками; вторая и третья пары брюшных придатков (II—III) двучлениковые или одночлениковые. Бороздчатая полоса без отчетливых штрихов. Комб VIII прямоугольный с мелкими зубцами. Squama genitalis самки с заостренными акростилиями. Трахейная система отсутствует, как и у других представителей отряда Acerentomata.

Состав 
Включает 3 рода и 2 подсемейства (Hesperentominae и Huhentominae).
 Hesperentominae
 
 
 Huhentominae

Примечания

Литература 
 
 Nosek J. (1978). Key and diagnoses of Proturan genera of the world. Annotationes Zoologicae et Botanicae, Bratislava, 122, 1—59.
 Szeptycki, Andrzej. (2007). Catalogue of the World Protura . — Acta Zoologica Cracoviensia, Ser. B — Invertebrata, vol. 50B, no. 1: 1—210.

Ссылки 
 Japanese Protura: Key to the genus of Protentomidae .
 Tree of Life Web Project. 2002. Protura . tolweb.org.

Бессяжковые
Семейства бессяжковых